Antonio, XIII príncipe de Ligne (en francés: Antoine Marie Joachim Lamoral de Ligne; Bruselas, Bélgica, 8 de marzo de 1925 - Belœil, Bélgica, 21 de agosto de 2005) fue un noble belga que ostentó los títulos de príncipe de Ligne, de Épinoy y de Amblise y la dignidad de grande de España junto con la jefatura de la Casa de Ligne, una de las familias nobles más prestigiosas de Europa.

Biografía 

Antonio nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de marzo de 1925, siendo el hijo menor de Eugenio, XI Príncipe de Ligne y de Felipa de Noailles.

Durante la Segunda Guerra Mundial Antonio sirvió en la RAF británica, obteniendo sus alas en la No 34 Flying Training School, en Medicine Hat, Canadá, antes de retornar a Gran Bretaña para entrar en servicio operacional.

Fue el caballero n° 1294 de la Orden del Toisón de Oro de Austria.

Falleció en el Château de Belœil, Bélgica, el 21 de agosto de 2005, a los 80 años de edad.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 17 de agosto de 1950 con la princesa Alicia de Luxemburgo, hija menor del príncipe Félix de Borbón-Parma y de su esposa, la gran duquesa Carlota de Luxemburgo.

Fruto de este matrimonio nacieron siete hijos:
 Miguel, XIV Príncipe de Ligne (n. 26 de mayo de 1951).
 Príncipe Gualterio de Ligne (n. 10 de julio de 1952 - m. 15 de agosto de 2022).
 Princesa Ana María de Ligne (n. 3 de abril de 1954).
 Princesa Cristina de Ligne (n. 11 de agosto de 1955).
 Princesa Sofía de Ligne (n. 23 de abril de 1957).
 Príncipe Antonio de Ligne (n. 28 de diciembre de 1959).
 Princesa Yolanda de Ligne (n. 16 de junio de 1964).

Ancestros

Enlaces externos 
 Princes of Ligne

Fuentes 
 Antoine, 13th Prince of Ligne

Personas de Bruselas
Nobles de Bélgica del siglo XX
Aviadores de Bélgica
Militares belgas de la Segunda Guerra Mundial
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de Leopoldo